Dragan Lukić Luky, hrvatski pjevač, tekstopisac i glazbeni producent
 Dragan Lukić (srpski pjevač)